Pion kan syfta på:

 Pion – växt i släktet Paeonia, se pionsläktet
 Pion –  en meson, se pimeson
 Pion (databas) – en svensk databas med patientinformation
 Pion (djur) – ett släkte av steklar

Se även
 Pioner